O Orión F.C. é um clube de futebol costarriquenho com sede em Desamparados. A equipe compete no Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1926.

Títulos
 Primera División de Costa Rica
Campeão (2): 1938, 1944

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1926